El término Nordmann puede referirse a:

 el zoólogo finés Alexander von Nordmann;
 el arquitecto alemán Carlos Nordmann.